Les Percomorpha (du latin perca 'perche' et du grec ancien μορφή (morphḗ) 'forme, apparence') sont un grand clade de poissons à nageoires rayonnées qui comprend les thons, les hippocampes, les gobies, les cichlidés, les poissons plats, les napoléons, les perches, les baudroies, les poissons-globes.

Évolution 
Les Percomorpha sont aujourd'hui le groupe le plus diversifié de poissons téléostéens. Les téléostéens, et les percomorpha en particulier, ont prospéré pendant l'ère cénozoïque. Les preuves fossiles montrent qu'il y a eu une augmentation majeure de la taille et de l'abondance des téléostéens immédiatement après l'événement d'extinction de masse à la limite Crétacé-Paléogène, il y a .

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous est basé sur  , 2017, montrant les relations évolutives des différents groupes de poissons percomorphes existants :

Notes et références

Liens externes